Annie Jarraud-Vergnolle (1948), femme politique française.
 Henri Vergnolle (1898-1958), architecte et homme politique français.
Patronyme français